Humano - Homo sapiens
Ou ainda:
 Humanos (RPG)
 Humanos (Star Trek)

Música 
 Humanos (banda)
 Humanos (álbum de Humanos)
 Humanos (álbum de Oficina G3)
 Humanos (álbum de Tokyo)

Ver também 
 Homem (desambiguação)
 Human

Desambiguação